Grand Prix IMŚ na długim torze 2009

Wyniki 
5 turnieje finałowe
 23 czerwca 2009 r. (wtorek),  Mariańskie Łaźnie
 13 lipca 2009 r. (poniedziałek),  Marmande
 23 sierpnia 2009 r. (niedziela),  Herxheim bei Landau/Pfalz
 5 września 2009 r. (sobota),  Morizes
 12 września 2009 r. (sobota),  Vechta

|}
Uwaga!:Holender Theo Pijper z licencją francuskąNiemiec Sirg Schützbach z licencją szwajcarskąBrytyjczyk Shane Covlin z licencją francuską

2009
2009 w long tracku
2009 we Francji
2009 w Czechach
2009 w Niemczech